Mykoły Prychod´ka (ukr. Миколи Приходька) – przystanek kolejowy w miejscowości Zdołbunów, w rejonie zdołbunowskim, w obwodzie rówieńskim, na Ukrainie.

Nazwa przystanku pochodzi od dawnej nazwy przyległej ulicy. Obecnie zgodnie z Ustawą o potępieniu komunistycznego i narodowosocjalistycznego (nazistowskiego) reżimów totalitarnych i zakazu propagowania ich symboliki nazwa ulicy uległa dekomunizacji, lecz przystanek zachował dotychczasowe nazewnictwo.

Przypisy

Bibliografia 
 railway.lviv.ua
 Фотолинии

Stacje i przystanki kolejowe w rejonie zdołbunowskim
Zdołbunów